Vester steht für:

 Vester (Gitarrenmarke), koreanische Gitarrenmarke
 Vester Hassing, Ortschaft der Gemeinde Aalborg, Dänemark

Vester ist der Familienname folgender Personen:
 Claus Vester (* 1963), deutscher Synchronsprecher und Hörbuchsprecher
 Frederic Vester (1925–2003), deutscher Biochemiker, Umweltexperte und populärwissenschaftlicher Autor
 Heinrich Vester (1806–1891), deutscher Maler
 Helmut Vester (1913–2001), deutscher Apotheker und Pharmaziehistoriker
 Madeleine Vester (* 1954), deutsche Schauspielerin
 Michael Vester (* 1939), deutscher Politikwissenschaftler
 Saskia Vester (* 1959), deutsche Schauspielerin
 Willem Vester (1824–1895), niederländischer Landschafts- und Tiermaler

Siehe auch:
 Fester